Come stai/Questa è la facciata B – singolo di Domenico Modugno del 1971
 Come stai – singolo di Vasco Rossi del 2004
 Come stai – singolo di Aiello del 2018